Jacques Français ist der Name folgender Personen:

*Jacques Français (Geigenbauer) (1923–2004), französischer Geigenbauer und -experte
Jacques Français (Mathematiker) (1775–1833), französischer Mathematiker